Do soutěže dvouhry vozíčkářů na Australian Open 2015 nastoupilo osm tenistů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl pětinásobný vítěz tohoto turnaje Japonec Šingo Kunieda.

Právě nejvýše nasazený Šingo Kunieda opět zvítězil, když ve finále porazil francouzskou turnajovou dvojku Stéphana Houdeta po hladkém průběhu 6–2 a 6–2. Upevnil si tak pozici světové jedničky.

Nasazení hráčů 
  'Šingo Kunieda (vítěz)
  Stéphane Houdet (finále)

Turnaj

Pavouk

Odkazy

Reference 

Australian Open 2015